Berset ist der Familienname folgender Personen:

 Alain Berset (* 1972), Schweizer Politiker (SP), Bundesrat
 Bernhard Berset, Schweizer Testpilot bei der Armasuisse und Pilot der Schweizer Luftwaffe
 Daniel Berset (* 1953), Schweizer Bildhauer, Grafiker und Maler
 Florestan Berset (* 1995), Schweizer Improvisationsmusiker
 Muriel Berset Kohen (* 1965), Schweizer Diplomatin
 Solange Berset (* 1952), Schweizer Politikerin (SP), Grossrätin

Siehe auch:

 Berseth